Aberration (von lateinisch aberratio: „Abirrung“, „Verirrung“, „Abweichung“) steht generell für verschiedene Abweichungen:

 In der Physik und Astronomie
 Aberration (Astronomie), scheinbare Ortsveränderung von Gestirnen durch die Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit
 Aberration (Gravitation), ein für newtonsche Gravitation bei zu geringer Ausbreitungsgeschwindigkeit der Gravitation erwarteter Effekt
 Abbildungsfehler in der Optik 
 Sphärische Aberration
 Chromatische Aberration
 Deviation (Navigation), Abweichung der Magnetnadel vom geographischen Nordpol 

 In der Medizin und Biologie
 Generell für eine Abweichung von einer Norm, etwa
 Aberratio testis (Lageanomalie des Hodens)
 Aberratio menstruorum
 abweichende Flügelmusterung von Schmetterlingen (bspw. des Russischen Bären)
 Chromosomenaberration, Veränderung der Anzahl oder Struktur von Chromosomen

Siehe auch:
 Aberratio ictus, im Strafrecht das Fehlgehen einer Tat